Ferenc Liszt – węgierski pianista i kompozytor
 Franz von Liszt – austriacki prawnik
 (3910) Liszt – planetoida
 Liszt – egipskie miasto, położone na południe od Kairu